Robert Lindstedt e Jan-Lennard Struff erano i detentori del titolo ma hanno deciso di non partecipare a questa edizione del torneo.

In finale Hubert Hurkacz e Jan Zieliński hanno battuto Hugo Nys e Arthur Rinderknech con il punteggio di 7-5, 6-3.

Teste di serie 

  Henri Kontinen /  Ben McLachlan (semifinale)
  Tomislav Brkić /  Nikola Ćaćić (semifinale)

  Oliver Marach /  Philipp Oswald (quarti di finale) 
  Luke Saville /  John-Patrick Smith (primo turno)

Wildcard 

  Dan Added /  Ugo Humbert (primo turno)

  Grégoire Barrère /  Lucas Pouille (quarti di finale)

Alternate 

  Hunter Reese /  Sem Verbeek (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Moselle Open 2021